Josip Landeka (Offenbach, 1987. április 28. –) német-horvát labdarúgó, az SG Sonnenhof Großaspach középpályása.

Jegyzetek 

1987-ben született személyek
Horvát származású németek
Offenbach am Main-iak
Horvát labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
A Stuttgarter Kickers labdarúgói
Az SV Wehen Wiesbaden labdarúgói
A Carl Zeiss Jena labdarúgói
A Chemnitzer FC labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek